Ce terme peut désigner :
 Saints-Anges, la commune du Québec
 L'Œuvre des saints-anges, une association caritative
 Différentes  églises connues sous le nom d'

Voir aussi